Haggai (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Haggai (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek Haggai